Le terme ligne C est utilisée pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne C du RER d'Île-de-France
 Ligne C du réseau de transports en commun de Toulouse

Métro 
 Ligne C du métro de Buenos Aires
 Ligne C du métro de Los Angeles
 Ligne C du métro de Lyon
 Ligne C du métro de New York
 Ligne C du métro de Prague
 Ligne C du métro de Rome
 Ligne C du métro de Rotterdam
 Ligne C du métro de Toulouse

Tramway 
 Ligne C du tramway d'Angers ;
 Ligne C du tramway de Bordeaux ;
 Ligne C du tramway de Grenoble ;
 Ancienne ligne C du tramway de Lille ;
 Ancienne ligne C du tramway de Mons ;
 Ligne C du tramway de Strasbourg.

Bus à haut niveau de service 
 Ligne C du réseau T2C de Clermont-Ferrand

Voir aussi 
  
 
 

C